Иван Иванович Червинко (Червинка) — художник, специалист по ткачеству. Национальность — чех. До революции 1917 года — австро-венгерский подданный, затем — подданный Чехословацкой республики (по крайней мере — до 1924 года). Родился в 1891 году в с. Городищи Осеевской (Анискинской) волости Богородский уезд Московской губернии. Являлся выпускником Императорского Строгановского Центрального художественно-промышленного училища (в г. Москве) по специальности «ткачество». С 1913 года работал в Витебске. До 1919 года служил при Витебской губернской землеустроительной комиссии, при ткацкой мастерской общества трудовой помощи г. Витебска и губернии. С 19 августа 1919 года по 1924 год был назначен заведующим учебно-показательной мастерской по подготовке инструкторов ткачества. Входил в творческую организацию витебских художников «УНОВИС». Являлся хранителем архива «УНОВИС». Умер после 1950 года.

Примечания 

Художники Российской империи
Художники СССР
Художники русского авангарда
Художники-супрематисты
Члены УНОВИС
Художники Витебска
Персоналии по алфавиту